Neftel bezeichnet:

 Petra Neftel, Fernsehmoderatorin
 Neftel Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller